Esta é uma lista de municípios do Rio Grande do Norte por população segundo o censo de 1960, quando o estado se dividia em 83 municípios.

RN 1950
Pop 1950